

Patronyme
 Joël Bouzou, (1955- ), est un sportif français.
 Nicolas Bouzou, (1976- ), est un économiste français.

Homonymie
Homonymie de patronyme